Ariño – comune spagnolo della comunità autonoma dell'Aragona
Arino – frazione del comune italiano di Dolo, nella città metropolitana di Venezia
Arini – famiglia di composti organici derivanti dal benzino